pww – codice ISO 639-3 della lingua pwo northern kare